Upper sind Drogen mit aufputschender Wirkung, also Substanzen, die die Müdigkeit vertreiben (wach machen). Während in der gängigen Literatur von Stimulanzien oder Aufputschmitteln gesprochen wird, werden diese in der Drogenszene und umgangssprachlich eher als „Upper“ oder „Pusher“ bezeichnet. Pusher ist allerdings auch die Bezeichnung für einen Drogenhändler und kann daher missverstanden werden.

Dazu zählen sowohl legale Drogen wie Koffein, Nikotin und Ephedrin, aber auch die illegalen Aufputschmittel auf Amphetamin-Basis. Man rechnet Kokain ebenso dazu wie das Methamphetamin oder verschiedene ringsubstituierte Phenethylamin-Derivate wie z. B. MDMA oder MDA (beide auch unter dem Namen Ecstasy bekannt).

Zu den bekannten Uppern rechnet man auch viele legale Medikamente wie Ritalin, Captagon oder AN1, die auch zu Partyzwecken missbraucht werden.

Beispiele 

 Koffein
 Nikotin
 Kokain
 Methylphenidat
 Methamphetamin
 Amphetamin (Speed)
 MDMA
 Crack
 2C-B

Siehe auch 
 Downer

Einzelnachweise 

Drogen